Янки — название жителей Новой Англии; позднее — жителей США в целом.
 Янки — художественный фильм, романтическая драма режиссёра Джона Шлезингера (1979).